Крокет — спортивная игра на площадке.
 Крокеты — разновидность котлет с начинкой.

См. также 
 Крокетт